Andries Benedetti, een Zuid-Nederlands barokschilder
 Arturo Benedetti Michelangeli, een Italiaans klassiek pianist
 Carlo de Benedetti, een Italiaans-Zwitsers ingenieur en ondernemer
 Cesare Benedetti, een Italiaans wielrenner
 Giambattista Benedetti, een Italiaans wiskundige
 Giovanni Benedetti, een Italiaans bisschop van de Rooms-Katholieke Kerk
 Giovanni Benedetti (dominicaan),  een dominicaan uit Venetië en bisschop van Treviso
 Mario Benedetti, een Uruguayaans schrijver, dichter en journalist
 Nicola Benedetti, een Schots violiste
 Nicolás Benedetti Roa, een Colombiaans voetballer
 Simone Benedetti, een Italiaans voetballer
 Vince Benedetti, een Amerikaans jazzpianist en -trombonist
 Vincent Benedetti, een Frans diplomaat